Крижанов може бити:

 Крижанов (Ждјар на Сазави), варошица у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Крижанов (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република